w medycynie
 nadciśnienie tętnicze (łac. Hypertonia arterialis)
 nadciśnienie płucne
 nadmierne ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego
 nadmierne ciśnienie wewnątrzgałkowe w przebiegu jaskry
 w fizyce i technice
 różnica między ciśnieniem bezwzględnym a ciśnieniem atmosferycznym w przypadku, gdy jest ono większe od atmosferycznego

 inne
 Nadciśnienie – album studyjny poznańskiego rapera Palucha